Cantore peut faire référence à:

Patronymie
 Antonio Cantore (1860-1915) était un général italien.
 Sofia Cantore (1999- ) est une footballeuse italienne.